Mickey wordt in verschillende betekenissen gebruikt :
 Mickey (voornaam), een jongensvoornaam
 Mickey Mouse, een stripfiguur van Disney uit 1928
 Mickey (eenheid), de eenheid waarin de verplaatsing van een computermuis wordt gemeten, vernoemd naar 's wereld beroemdste muis (Mickey Mouse).
 Mickey (1918), een Amerikaanse stomme film uit 1918
 Mickey (2004), een film uit 2004
 Mickey (weekblad), het weekblad ten name van de stripfiguur van Disney